Pojem pirát či piráti je užíván ve více významech:

 pirát – člověk, který se dopouští zločinů na moři, resp. mořských subjektech (lodě, přístavy apod.); od tohoto názvu jsou odvozeny další významy:
 silniční pirátství – nedodržování pravidel silničního provozu a ohrožování subjektů na silničních komunikacích
 pirátské vysílání – je nedovolené, nebo neregulované radiové vysílání pro zábavní nebo politické účely
 pirátství vodních toků – projev tzv. zpětné eroze horních částí vodních toků, při němž dochází k zařezávání a posouvání koryta toku proti směru proudění
 softwarové pirátství – porušování autorského práva v oboru software

 konkrétně
 Piráti wo-kchou v éře Ťia-ťing, jejich útoky několik desetiletí (1522–1567) pustošily pobřeží jihovýchodních čínských provincií
 Pirátství v Somálsku

v politice
 Pirátská strana – politická strana prosazující pirátskou politiku, často odnož Pirátské internacionály
 Česká pirátská strana (zkratka „Piráti“) 

v kultuře
 Piráti! – americký animovaný film z roku 2012
 Piráti na vlnách – britská komedie z roku 2009
 Piráti z Karibiku – série amerických filmů
 Piráti ze Silicon Valley – americký televizní film z roku 1999
 Sid Meier's Pirates! – videohra z roku 1987

další významy
 Piráti Chomutov – český klub ledního hokeje
 pirát (petarda) – druh zábavní pyrotechniky, konkrétně petardy